Ebba Hultqvist kan syfta på flera personer, bland annat:

 Ebba Hultkvist Stragne, svensk skådespelare och ekonom, född 1983
 Ebba Hultqvist, svensk politiker, född 1876